R 100, R-100 oder R100 steht für:

 R100, britisches Verkehrsluftschiff
 Rogožarski R-100, jugoslawisches Flugzeug
 Reichsstraße 100
 R 100, Regelung für Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, siehe ECE-Regelungen #Liste der dem Übereinkommen vom 20. März 1958 angeschlossenen Regelungen
 BMW R 100, deutsches Motorrad
 Mazda R100, japanisches Automobil
 Robotron 100, programmgesteuerter elektronischer Digitalrechner des Kombinats Robotron

Abkürzung